Az 1990–1991-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a nyolcvannegyedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-4. helyezettek play-off rendszerben játszottak a bajnoki címért.

Az Újpesti Dózsa neve ismét Újpesti TE lett.

A Szentesi Vízmű új neve Szentesi SC lett.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás 
Elődöntő: Újpesti TE–Ferencvárosi TC-Törley 11–13, 7–5, 10–6 és Szentesi SC–Tungsram SC 13–12, 12–16, 12–11

Döntő: Újpesti TE–Szentesi SC 18–13, 14–13

A góllövőlista élmezőnye

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
A magyar sport évkönyve 1992

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag
Magyarferfivizilabdabajnoksag